Родо́сский

 Родосский, Алексей Степанович (1838—1908) — русский писатель, богослов
 Родосский, Андрей Владимирович (род. 1957) — филолог-португалист, переводчик, поэт